Il existe ou a existé différents châteaux de Beauregard :

En Belgique 
 Le château de Beauregard, à Froyennes, section de Tournai.

En France 
Par ordre des départements
 le château de Beauregard, situé à Beauregard dans l'Ain ;
 le château de Beauregard, situé au Veurdre, dans l’Allier ;
 le château de Beauregard, situé à Saint-Peray, dans l'Ardèche ;
 le domaine de Beauregard, situé à Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados ;
 le château de Beauregard, situé à Juillac-le-Coq, en Charente ;
 le château de Beauregard, situé à Nuaillé-d’Aunis, en Charente-Maritime ;
 le château de Beauregard, situé à Longvic, dans la Côte-d'Or ;
 le château de Beauregard, situé à Montigny-sur-Aube, dans la Côte-d'Or ;
 le château de Beauregard, situé à Nan-sous-Thil, dans la Côte-d'Or ;
 le fort de Beauregard, à Fénay dans la Côte-d'Or 
 le château de Beauregard, situé à Saint-Priest dans la Creuse ;
 le château de Beauregard ou bastide de Beauregard,  à Beauregard-et-Bassac en Dordogne, ruines d'un château du  ayant appartenu à Philippe le Bel ;
 le château de Beauregard, situé à Mareuil, en Dordogne ;
 le château de Beauregard, situé à Saint-Jean-de-Beauregard, dans l'Essonne ;
 le château de Beauregard, situé à Corronsac dans la Haute-Garonne ;
 le château de Beauregard, situé à Chens-sur-Léman, en Haute-Savoie ;
 le château de Beauregard, situé à Saint-Jeoire-en-Faucigny, en Haute-Savoie ;
 le château de Beauregard, situé à Velles dans l'Indre ;
 le château de Beauregard, situé à Coublevie dans l'Isère ;
 le château de Beauregard, situé à Seyssinet-Pariset dans l'Isère ;
 le Château de Beauregard, situé à Publy dans le Jura ;
 le château de Beauregard, un des châteaux de la Loire, situé à Cellettes, en Loir-et-Cher ;
 le château de Beauregard situé à Briare, dans le Loiret ;
 le château de Beauregard situé à Viglain, dans le Loiret ;
 le château de Beauregard situé à Cléguérec, dans le Morbihan ;
 le château de Beauregard, situé à Saint-Avé, dans le Morbihan où fut signée le  (25 pluviôse an VIII) la paix de Beauregard (traité de Beauregard) entre les Chouans et la République française ;
 le château de Beauregard, situé à Beauregard-l'Évêque dans le Puy-de-Dôme ;
 le château de Beauregard, situé à Saint-Genis-Laval dans le Rhône ;
 le château de Beauregard, situé à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne ;
 le château de Beauregard, situé à Mons, dans le Var ;
 le château de Beauregard, situé à Jonquières, dans le Vaucluse ;
 le château de Beauregard, autrefois au-dessus de la petite ville ducale de Raon-l'Étape en Lorraine, dans les Vosges ;
 le château de Beauregard situé à Asnois dans la Vienne ;
 le château de Beauregard, situé à La Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines.

En Suisse 
 Le château de Beauregard à Chippis, dans le canton du Valais.

Notes et références 

Beauregard